Guillaume de Blois peut désigner :
 Guillaume de Blois ou Guillaume de Champagne, dit aussi Guillaume aux Blanches Mains (né en 1135, mort en 1202), fils de Thibaut IV de Blois, comte de Blois et de Champagne, et de Mathilde de Carinthie. Il fut évêque de Chartres, archevêque de Sens, puis archevêque de Reims.

 Guillaume de Blois ou Guillaume de Boulogne (né vers 1135, mort en 1159), plus jeune fils d'Étienne de Blois, roi d'Angleterre, et de Mathilde de Boulogne. Il fut comte de Boulogne et un important baron anglo-normand.

 Guillaume de Blois ou Guillaume de Sully (né vers 1080/1090, mort en 1150), fils aîné, mais déshérité pour problèmes mentaux, d'Étienne II de Blois, comte de Blois, Châteaudun, Chartres et Meaux, et d'Adèle d'Angleterre, fille de Guillaume le Conquérant. Il fut Seigneur de Sully et la tige de la branche aînée et spoliée de la maison de Blois-Champagne.

 Guillaume de Blois (fl.1167), frère du plus fameux Pierre de Blois, secrétaire privé et ami du roi d'Angleterre, Henri II, puis abbé du monastère bénédictin de Santa Maria della Matina en Calabre. Auteur de comédies et de poèmes humoristiques en latin.

 Guillaume de Blois de Treslong, en néerlandais Willem Bloys van Tres-long (né vers 1529/1530, mort en 1594). Chef de guerre néerlandais, actif lors des guerres de religion des Pays Bas.